Gisement est un substantif qui peut désigner :
 En géologie et dans le domaine de l'industrie minière ou pétrolière, un gisement est une concentration d'une ressource naturelle dans le sol ou le sous-sol que l'on peut exploiter en construisant une mine à ciel ouvert, souterraine et/ou des puits de forage.
 gisement de gaz,
 gisement pétrolifère.
 En archéologie, un gisement est une concentration de restes anthropiques ou animaux présent sur un site de fouille.
 En paléontologie, un gisement est un affleurement à la surface, ou à proximité de celle-ci, de restes fossiles d'organismes vivants (on parle alors de gisement fossilifère).
 En halieutique, un gisement est une concentration exploitable d'une ressource (mollusques, crustacés...) vivant sur le fond.
 En pétrographie, un gisement est un ensemble rocheux.
 En navigation, le gisement est l'angle formé par l'axe longitudinal d'un mobile avec la direction d'un point extérieur (point fixe ou autre mobile).
 En topographie ou en artillerie, le gisement est l'angle que fait une direction avec l'axe des ordonnées du système de projection utilisé.
 En marketing, un gisement est un potentiel de clientèle, d'audience, susceptible d'être touché par une firme ou un média.